Stawrodromi (Σταυροδρόμι, grec.: skrzyżowanie, krzyżówki, rozstaje, rozdroże)

Kilka miejscowości w Grecji, m.in.:
 Stawrodromi – w regionie Grecja Zachodnia, w nomosie Achaja, w demosie Erimantos 
 Stawrodromi (mac., bułg. Ставродроми; do 1926 r. Cziczigaz (grec. Τσίτσιγκες, Tsítsinkes, Ciciges; mac. Чичигаз, Cziczigaz, bułg. Чичегъс, Cziczegyz, Cziczegăz) – w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce regionalnej Pella, w demosie Pela
 Stawrodromi (do 1927 r. Orchowo (grec. Όρχοβο; mac., bułg. Орхово) – w regionie Macedonia Wschodnia i Tracja, w jednostce regionalnej Drama, w demosie Drama

Stavrodromi
 Stavrodromi – tankowiec pływający pod banderą maltańską

Przypisy